, ou simplement Bashō, est un poète de haïku japonais né en 1644 à Iga-Ueno et mort en 1694 à Ōsaka.

  signifie « endroit » en japonais.
 Ce terme est fréquemment utilisé dans le sumo pour désigner les six grands tournois de l'année, ou honbasho.